Stamford puede referirse a:

Inglaterra
Stamford (Lincolnshire)
Stamford (Northumberland)
Stamford Bridge (Yorkshire del Este)
Stamford Bridge (estadio)

Estados Unidos
Stamford (Connecticut)
Stamford (Nebraska)
Stamford (villa), estado de Nueva York.
Stamford (pueblo), estado de Nueva York.
Stamford (Texas)
Stamford (Vermont)